Települések listái országok szerint
varos